Bundesliga 2015-16 (kvinder) var den 26. sæson af den tyske Bundesliga for kvinder.

Ligatabel

Topscorere

Hat-tricks

Referencer 

Bundesliga (kvinder)
Fodboldsæson 2015-16